Рыбалка — посёлок в Майминском районе Республики Алтай России, входит в Майминское сельское поселение.

География 
Расположен к западу от Горно-Алтайска, на реке Катуни.

Население

Примечания 

Населённые пункты Майминского района